Stickler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Maria Stickler (1910–2007), österreichischer Kurienkardinal
 Berit Schneider-Stickler (* 1968), deutsche Phoniaterin und Sängerin
 Friedrich Stickler (* 1949), ehemaliger Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB)
 Gertrud Stickler (1929–2015), österreichische Don-Bosco-Schwester und emeritierte Professorin für Religionspsychologie
 Gunnar B. Stickler (1925–2010), deutsch-amerikanischer Pädiater, Erstbeschreiber des Stickler-Syndroms
 Matthias Stickler (* 1967), deutscher Historiker
 Timo Stickler (* 1971), deutscher Althistoriker